Гамза́тов — прізвище.

Відомі носії 

 Расул Гамзатов — аварський поет, письменник, публіцист, політичний діяч
 Гамзатов Джавід Шакірович — білоруський борець греко-римського стилю дагестанського погодження, бронзовий призер чемпіонату світу.